Ботиха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 18,74 км². Население — 211 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web que trata sobre Botija

Муниципалитеты Касереса